Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile italiana
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato di hockey su prato femminile italiana
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato di hockey su prato maschile italiana
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di pallacanestro in carrozzina
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato di pallamano maschile italiana
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A1 2009-2010 – edizione del campionato italiano di rugby a 15